Kostelů zasvěcených Karlu Boromejskému je více:

v Praze
 Kostel svatého Karla Boromejského (Malá Strana) – v areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (dříve Pod Petřínem)
 Kostel svatého Karla Boromejského a Panny Marie – zrušený, součást Vlašského špitálu, Malá Strana čp. 335
 Kostel svatého Karla Boromejského na Zderaze, dnes pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Praha)

v Česku
 Kostel svatého Karla Boromejského (Opatovice)
 Kostel svatého Karla Boromejského (Písek)
 Kostel svatého Karla Boromejského (Varnsdorf)

v zahraničí
 Kostel Saint-Charles-de-Monceau v Paříži
 Kostel svatého Karla Boromejského (Vídeň)

Související články 
 Kaple svatého Karla Boromejského

Externí odkazy 
 

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení